Miguel Anxo Elías Fernández Bello, né le , est un homme politique espagnol membre de Anova-Fraternité nationaliste.

Il est élu député de la circonscription de Lugo lors des élections générales de .

Biographie

Profession 
Miguel Anxo Elías Fernández Bello est écrivain, poète, dramaturge et éditeur.

Carrière politique 
Le , il est élu député pour Lugo au Congrès des députés et réélu en 2016.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscription électorale de Lugo
 Députés de la XIIe législature de l'Espagne

Liens externes 
 
 Fiche sur le site du Congrès des députés : XI, XII législatures.

Naissance en octobre 1958
Naissance dans la province de Lugo
Personnalité politique espagnole du XXIe siècle
Personnalité d'Anova-Fraternité nationaliste
Député de la province de Lugo
Député espagnol de la XIe législature
Député espagnol de la XIIe législature